In Your Eyes (canção de George Benson)
In Your Eyes (canção de Kylie Minogue)
In Your Eyes (canção de Niamh Kavanagh)
In Your Eyes (canção de Peter Gabriel)
In Your Eyes (canção de The Weeknd)

Desambiguações de música